Femke Merel van Kooten-Arissen (1983-), une femme politique néerlandaise ;
 Janna van Kooten (2004-), une nageuse néerlandaise ;
 Kim van Kooten (1974-), une actrice, scénariste et écrivaine néerlandaise.